Roscommon (stad), een stad in Ierland
 County Roscommon, een graafschap van Ierland
 Roscommon (Michigan), een plaats in de Verenigde Staten